Grindelbach ist ein Gewässername:

 Grindelbach, Quellbach des Entergrabens bei Holzerath, Landkreis Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz
 Grindelbach (Erms), linker Zufluss der Erms auf der Gemarkung von Wittlingen, Bad Urach, Landkreis Reutlingen, Baden-Württemberg
 Grindelbach (Hofibach), linker Zufluss des Hofibachs in der Gemeinde Hedingen, Bezirk Affoltern, Kanton Zürich
 Grindelbach (Regen), rechter Zufluss des Regen bei Langwitz, Gemeinde Runding, Landkreis Regen, Bayern

Siehe auch:
 Gründelbach